Dierich ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Paul Dierich (* 1941), deutscher Mediziner und Hygieniker
 Peter Dierich (* 1942), deutscher Politiker (CDU), sächsischer Landtagsabgeordneter 

Siehe auch:
 Dierig (Begriffsklärung)
 Dierichs (Begriffsklärung)